Mistrzostwa świata w klasie Laser Radial organizowane są przez Międzynarodową Federację Żeglarską od 1980 roku. Początkowo w imprezie udział brały wyłącznie kobiety. W 1989 r. do programu włączono również regaty mężczyzn. Edycje mistrzostw rozgrywane w roku przedolimpijskich dla zawodniczek stanowią jednocześnie okazję do zdobycia kwalifikacji olimpijskiej. Regaty w klasie Laser Radial są konkurencją olimpijską od 2008 r.

Reprezentanci Polski podczas mistrzostw zdobyli 15 medali. Na najwyższym stopniu podium stawali: czterokrotnie Katarzyna Szotyńska, sześciokrotnie Marcin Rudawski i jednokrotnie Jonasz Stelmaszyk. Drugie miejsce dwukrotnie zajął Marcin Rudawski i jeden raz Aleksander Arian i Wojciech Zemke.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa (stan na rok 2014)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa świata w żeglarstwie